Jökulsá, toponyme islandais signifiant littéralement en français « rivière glaciaire », peut faire référence à :
 la Jökulsá á Breiðamerkursandi, un très court fleuve côtier du Sud de l'Islande servant d'émissaire à la Jökulsárlón ;
 la Jökulsá á Brú ou Jökulsá á Dal, un fleuve du Nord-Est de l'Islande ;
 la Jökulsá á Fjöllum, un fleuve du Nord de l'Islande ;
 la Jökulsá á Flateyjardal, un torrent du Nord de l'Islande en face de l'île de Flatey ;
 la , un fleuve du Sud de l'Islande ;
 la Jökulsá í Fáskrúðsfirði, un torrent de l'Est de l'Islande non loin de la localité de Fáskrúðsfjörður ;
 la Jökulsá í Lóni, un fleuve du Sud-Est de l'Islande ;
 la Jökulsárlón, un lac proglaciaire du Sud de l'Islande ;
 l', un fleuve du Nord de l'Islande ;
 la , un fleuve du Nord de l'Islande.